Флаг муниципального образования город Усть-Или́мск Иркутской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 июня 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2575.

Описание 
«Флаг города Усть-Илимска представляет собой голубое прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, меньшая часть полотнища у нижнего угла со стороны свободного края выделена зеленью и отделена красно-голубым зигзагом с белыми контурами».

Символика 
Флаг города Усть-Илимска разработан на основе герба, который языком символа и аллегорий отражает природные, исторические и экономические особенности города.

Символика зигзагообразной полосы на флаге многозначна:

— изображение полосы в форме повторяющей громовую стрелу — традиционного символа энергетики, показывает Усть-Илимскую ГЭС; ступенчатость фигуры дополняет символику аллегорически отображая плотину на реке Ангаре; голубая часть полотнища, указывая на водные просторы реки, подчёркивает её важность в жизни местного населения. В геральдике голубой цвет — символ красоты, благородства, духовности;

— красный цвет полосы аллегорически символизирует основу города — три ударные комсомольские стройки: Усть-Илимская ГЭС, город Усть-Илимск и Усть-Илимский ЛПК;

— образованный полосой силуэт зелёной части поля в форме ели говорит о богатой природе, окружающей город.

Зелёный цвет — символ здоровья, природы, жизненного роста, дополняет символику флага города.

Белый цвет (серебро) в геральдике — символ чистоты, искренности, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ жизненной энергии, труда, мужества, силы.

Примечания 

Флаг